Mecze Mistrzostw Świata w grupie H odbywały się w dniach 17, 22 i 26 czerwca.

Drużyny z grupy H (Belgia i Algieria) w 1/8 finału spotkały się z zespołami z grupy G.

Tabela 

Legenda:
 Pkt - liczba punktów
 M - liczba meczów
 W - wygrane
 R - remisy
 P - porażki
 Br+ - bramki zdobyte
 Br- - bramki stracone
 +/- - różnica bramek

Mecze

Belgia - Algieria

Rosja - Korea Południowa

Belgia - Rosja

Korea Południowa - Algeria

Korea Południowa - Belgia

Algieria - Rosja

Bibliografia 
  [dostęp 2014-07-14]

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014